Масина има више значења:
 Масина (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Масина (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Масина (Варезе), је насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија